Arnald är ett efternamn, som burits av bland andra:

 George Arnald (1763–1841), brittisk konstnär
 Jan Arnald (född 1963), svensk romanförfattare och litteraturkritiker
 Richard Arnald (1698–1756), engelsk präst och bibelforskare